Naftilamina pode-se referir a  qualquer um de dois compostos químicos orgânicos isômeros, duas aminas aromáticas derivadas do naftaleno:

1-Naftilamina ou α-Naftilamina
2-Naftilamina ou β-Naftilamina

Correspondentes ao naftaleno da mesma maneira que a anilina corresponde ao benzeno.

Desambiguação